Köhnəkənd – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Köhnəkənd – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian